Castle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter H. J. Castle
 Hempstead Castle